Cowdray bezeichnet:

 Viscount Cowdray, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom
 Cowdray Park, Residenz der Familie Viscount Cowdray im South-Downs-Nationalpark, Midhurst, West Sussex